— японский автогонщик, который перешёл из «Формулы-Ниппон» в «Формулу-1» с командой Super Aguri в 2006 году, но лишился Суперлицензии FIA из-за опасного вождения.

Идэ вернулся в «Формулу-Ниппон» после своих четырёх гонок в Формуле-1 и выступал за команду Autobacs Racing Team Aguri.

Ранняя карьера 

Идэ начал свою гоночную карьеру в 1990 году с картинга. В 1991 он выиграл национальный кубок чемпионата по картингу в Канто. В 1992 он был вторым в региональном чемпионате по картингу восточного Канто класса А1, а также выиграл сток-класс Japan Kart Grand Prix SS. В следующем году он присоединился к классу «Формулы-А» всеяпонской картинговой серии перед тем как перейти в Японскую Формулу-3.

В 1999 он стал вице-чемпионом во всеяпонском чемпионате GT класса GT300 . Также он стал чемпионом серии «Formula Dream» в Японии. В 2002 Идэ присоединился к серии Французской Формулы-3 и занял там седьмое место. В следующем, 2003 году, он присоединился к всеяпонскому чемпионату «Формула-Ниппон» и также занял седьмое место. В 2004, он выступал три раза перед тем как выиграть серию Super Endurance Race Class 3. Японец завершил свой первый перерыв в «Формуле-Ниппон» и завершил сезон на второй позиции в 2005.

Формула-1 

В 31 год Идэ стал одним из самых возрастных новичков Формулы-1, когда ему досталось место в Super Aguri на сезон 2006 года, во многом из-за стремления Super Aguri, чтобы всё в команде было японским. Согласно пресс-релизу, Идэ долгое время знал Агури Судзуки, однако у японца была плохая обратная связь с командой, поскольку он плохо знал английский язык.

В своей дебютной гонке в Бахрейне, Идэ шёл не очень далеко от напарника Такумы Сато, но сошёл из-за проблем с мотором. В Малайзии, он снова сошёл из-за мотора после 33 кругов гонки.

В третьей гонке японец заблокировал Рубенса Баррикелло на быстром круге, из-за этого бразилец остался в первой части квалификации и занял всего лишь шестнадцатое место на стартовой решётке, а сам виновник стартовал последним. В гонке он в свой первый и последний раз финишировал. Уик-энд в Мельбурне также запомнился большим количеством разворотов Идэ и глава команды Агури Судзуки впоследствии сказал что его место под угрозой, если его результаты не улучшатся.

На первом круге Гран-при Сан-Марино Идэ врезался в Кристиана Альберса, из-за это болид нидерландца несколько раз перевернулся и приземлился верх колёсами. Стюарды сделали выговор Идэ и предупредили о дальнейших последствиях. Многие признали, что это не было полностью его ошибкой, а произошло из-за того что проект Агури был поздно подтверждён и Идэ получил мало времени на тестах.

4 мая 2006 года в Super Aguri объявили что из-за предупреждения FIA Идэ пропустит следующий Гран-при Европы на Нюрбургринге, на котором его заменил бывший тест-пилот Renault Франк Монтаньи. Идэ был понижен до должности тест-пилота.

10 мая 2006 FIA отозвала суперлицензию Идэ, что означало что он больше не сможет выступать в Формуле-1 на протяжении сезона 2006. Пресс-служба Super Aguri подтвердила что Идэ не вернётся в Формулу-1.

Возвращение в Японию 
В июле 2006 было объявлено что Идэ будет выступать за команду Team Dandelion Racing на шести последних этапах чемпионата Формулы-Ниппон, с прицелом на получение большего опыта в гонках.

В 2007 он остался в Формуле-Ниппон, но перешёл в команду Autobacs Racing Team Aguri, которой также владел Агури Судзуки. Его лучшим финишем стало третье место на пятом этапе в Судзуке.

Личная жизнь 
Идэ является хорошим другом Сёити Фунаки.

Результаты выступлений

Гоночная карьера

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Super Aguri F1
! Super Aguri SA05
! Honda RA806E 2.4 V8
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Японии
Пилоты Формулы-1 из Японии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Super Aguri
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Super GT
Пилоты Формулы-Ниппон